

Békeszerződések
 Bécsi béke (1261): Megegyezés II. (Przemyśl) Ottokár cseh király és IV. Béla magyar király között.
 Bécsi béke (1606): Megegyezés Bocskai István erdélyi fejedelem és I. Rudolf német-római császár, magyar király között.
 Bécsi béke (1624): Bethlen Gábor és II. Ferdinánd biztosai május 8-án a nikolsburgi pontok némi módosításával megkötik a bécsi békét.
 Bécsi béke (1725): A Pragmatica sanctio elismertetéséről szóló megegyezés VI. Károly német-római császár és IV. Fülöp spanyol király között.
 Bécsi szerződés (1731): Megegyezés a Német-római Birodalom, a Brit Birodalom, a Spanyol Birodalom és Holland Birodalom között, négyes szövetség létrehozásáról.
 Bécsi béke (1738): A lengyel örökösödési háborút lezáró megegyezés Franciaország és a Habsburg Birodalom között.
 Schönbrunni béke, 1809 (Bécsi béke néven is említik): Megegyezés a győzelmes Napóleon császár és a vereséget szenvedett I. Ferenc osztrák császár között.
 Bécsi kongresszus (1815): A napóleoni háborúkat lezáró tárgyalások sorozata és határozatainak összessége.
 Bécsi béke (1864): A porosz–osztrák–dán háborút lezáró békeszerződés Dánia és a Német Szövetség között.
 Bécsi béke (1866): A porosz–osztrák–olasz háborút lezáró békeszerződés az Olasz Királyság és a vereséget szenvedett Osztrák Császárság között. (Poroszország és Ausztria között lásd a nikolsburgi fegyverszüneti szerződést és prágai békeszerződést).

Egyéb bécsi szerződések 
 1686. június 28. – Haller-féle diploma, amely „bécsi tractatus” néven is ismert
 1857. január 24. – az észak- és dél-német államok többsége, Liechtenstein és a Habsburg Birodalom között létrejött pénzügyi egyezmény. Lásd: Bécsi pénzverési egyezmény
 1940. augusztus 30. – szerződés Magyarország és Románia között Erdély területi hovatartozásáról. Lásd: második bécsi döntés
 1961. április 18. – szerződés a diplomáciai kapcsolatokról. Lásd: Bécsi szerződés (1961)